Чемпиона́т ми́ра по сле́дж-хокке́ю является мировым первенством для игроков в следж-хоккей. Его организует Международный паралимпийский комитет.

Первый официальный чемпионат мира прошёл в шведском городе Нюнесхамн в 1996 году.

Чемпионаты

Группа A

Группа B

Выступление стран на чемпионатах мира

См. также 
 Чемпионат Европы по следж-хоккею
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Следж-хоккей на сайте Международного паралимпийского комитета 

Следж-хоккей
Следж-хоккей